«Кровавое воскресенье» () — телевизионный фильм британского режиссёра Пола Гринграсса, рассказывающий о событиях  трагедии 1972 года.

Сюжет 
Фильм пытается восстановить события Кровавого воскресенья 30 января 1972 года. Во время мирной демонстрации в поддержку гражданских прав в Дерри, Северная Ирландия, английские парашютисты, в задачу которых входило задержание участников марша, открыли огонь по демонстрантам. В результате 27 гражданских лиц получили огнестрельные ранения, 13 человек погибли сразу, ещё один скончался от полученного ранения позднее. Повествование ведётся от лица Айвена Купера, члена парламента Северной Ирландии от СДЛП.

В ролях 
 Джеймс Несбитт — 
 Тим Пиготт-Смит — генерал-майор Роберт Форд
 Николас Фаррелл — бригадир Патрик Маклеллан
 Джерард Максорли — Лаган
 Кэти Киера Кларк — Фрэнсес
 Алан Гилди — Кевин Маккорри
 Джерард Кроссан — 
  — полковник

Награды и номинации

Награды 
Фильм получил 19 кинонаград, среди которых:
 2003 — премия BAFTA за лучшую операторскую работу и свет (Айвэн Страсбург)
 2002 — «Золотой медведь» и Приз экуменического жюри Берлинского кинофестиваля
 2002 — две премии «British Independent Film Awards»: лучший режиссёр (Пол Гринграсс) и актёр (Джеймс Несбитт)
 2002 — три премии Fantasporto: Приз зрительского жюри, лучший фильм (Пол Гринграсс) и актёр (Тим Пиготт-Смит)
 2002 — премия «Золотой Хичкок» фестиваля Dinard British Film Festival
 2003 — 4 премии Irish Film and Television Awards: лучший художественный фильм, режиссёр (Пол Гринграсс), сценарий (Пол Гринграсс) и звук (Альберт Бэйли)
 2002 — премия «Свобода выражения» Национального совета кинокритиков США
 2002 — Приз зрителей кинофестиваля Сандэнс

Номинации 
 2003 — 4 номинации на премию BAFTA: лучшая одиночная драма (Пол Гринграсс, Марк Редхэд), актёр (Джеймс Несбитт), монтаж (Клэр Дуглас), звук
 2002 — 4 номинации на премию Европейской киноакадемии: лучший фильм, сценарист (Пол Гринграсс), оператор (Айвэн Страсбург) и зрительская награда за режиссуру (Пол Гринграсс)
 2003 — номинация на премию «Независимый дух» за лучший зарубежный фильм (Пол Гринграсс)

Саундтрек 
Саундтрек к фильму состоит из единственной музыкальной композиции — концертной записи песни «Sunday Bloody Sunday» ирландской рок-группы U2.

Ссылки 

Докудрамы
Фильмы Пола Гринграсса
Фильмы-драмы Великобритании
Фильмы-драмы Ирландии
Фильмы — лауреаты премии «Золотой медведь»
Фильмы о конфликте в Северной Ирландии
Программы телеканала ITV
Фильмы на английском языке
Фильмы Великобритании 2002 года
Фильмы Paramount Vantage